Сре́дний Петерго́ф — серединная часть города Петергофа. Расположен между Верхним садом и Фабричным оврагом. Соединяет Новый и Старый Петергоф. Назывался так же «Квартал за Гербом» (слово «квартал» до революции употреблялось не только в современном смысле, но и в качестве административно-полицейского подразделения во главе с особым квартальным надзирателем) за своё расположение западнее флигеля под Гербом императорского Большого Петергофского дворца. Один из самых поздних районов города, согласно А. Ф. Гейроту возник уже в 1835 году, когда «высочайше повелено было свободные места между Верхним садом и Фабричным каналом…. …раздать желающим строится»…. Поэтому здесь преобладала частная застройка. На старинной карте Петергофа, датированной 1909 годом, Средний Петергоф обозначен как часть Нового Петергофа.

История

Правление Петра 
Долгое время участок, на котором возникнет Средний Петергоф оставался пустынным. Лишь с петровских времен, на краю Фабричного оврага существовала «алмазная мельница» (будущая Гранильная фабрика), работавшая на водяной силе, да всю территорию пересекал Косой канал (ныне, канал Гольца — часть возведенного в 1720-х гг фонтанного водовода). С 1727 года между алмазной мельницей и Верхним садом была возведена земляная крепость Петра II (исчезнувшая уже в конце столетия), а в 1785 году возле неё — Кавалерские дома, не сохранившиеся до наших дней. Но в целом территория будущего городского района оставалась пустынной. Свою нынешнюю планировку Средний Петергоф получит уже в девятнадцатом веке.

Времена Великой Отечественной войны 
В 1941 — 1944 годах Средний Петергоф находился на оккупированной территории и сильно пострадал. Из всей разнообразной застройки, сохранились: особняк Всеволожского (1848 год, архитектор Гаспар Форсатти(?)), дом Редичкина, дом Захари, три дома частных владельцев XIX века, Военная школа (1914 год, архитектор Ильин), казармы Конно-Гренадерского полка (1839 год, в 1868 году перестроены в камне), а также ансамбль Разводной площади (1834 — 1841 годы, архитектор  И. И. Шарлемань 1-й).

Список исторических улиц Среднего Петергофа 
 Золотая улица (Петергоф)
 Конно-Гренадерская улица (Петергоф)
 Мастеровой переулок (Петергоф)
 Улица Морского Десанта (Петергоф)
 Пролетная улица (Петергоф)
 Разводная площадь (Петергоф)
 Разводная улица (Петергоф)
 Санкт-Петербургский проспект (Петергоф)
 Эйхенская улица
 Фабричная улица (Петергоф)
 Прудовая улица (Петергоф)
 Волконская улица (Петергоф)

Литература 
 Гейрот А. Ф. Описание Петергофа. СПБ., 1868
 Горбатенко С. Б. Петергофская дорога. СПБ., 2003

Примечания